Ofcom (Office of Communications) è l'autorità competente e regolatrice indipendente per le società di comunicazione nel Regno Unito. Ha sede a Londra.

È membro dell'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI).

Storia 

Nel 2002 fu posto il primo mattone dell'organo tramite l'Office of Communications Act, che intendeva rispondere alle nuove esigenze di comunicazione dell'epoca attuale. Nel 2003 Ofcom, grazie al Communication Act, inizia ad operare ricevendo le competenze che prima erano divise tra cinque altri organi:
 Broadcasting Standards Commission
 Independent Television Commission
 Office of Telecommunications (Oftel)
 Radio Authority
 Radiocommunications Agency.

Note

Collegamenti esterni

Comunicazioni nel Regno Unito